

Geografia 
 Morillon – comune francese dell'Alta Savoia

Persone 
 Étienne Morillon – calciatore francese
 Maximilien Morillon – vescovo cattolico belga
 Philippe Morillon – politico francese